Мари́-Франс Дюфу́р (; 8 августа 1949, Нанси, Франция — 18 октября 1990) — французская певица, выступавшая под сценическим именем Мари́.

Биография 
Мари-Франс Дюфур родилась 8 августа 1949 года в Нанси (Франция).

В 1970 году Мари-Франс начала карьеру певицы. В начале 1970-х годов была одной из самых популярных французских исполнительниц; в 1971 году выпустила сингл «Soleil» (), ставший популярным во Франции и завоевавший награду на фестивале шансона в Спа. Следующий сингл «Souviens-toi de moi» вскоре также завоевал популярность. В 1972 году вышел её первый альбом Marie. В 1977 году Мари прервала свою карьеру и сосредоточилась на семейной жизни. В 1979 году она вернулась к работе, исполнив партию Эпонины в концептуальном альбоме Les Misérables : Version Originale 1980, который стал основой оригинальной французской версии теперь уже классического мюзикла «Отверженные».

Однако в странах Европы Дюфур стала известна тем, что в 1973 году представляла Монако на конкурсе песни Евровидение с песней  (), заняв восьмое место из 17-ти.

Скончалась после продолжительной борьбы с лейкемией 18 октября 1990 года в 41-летнем возрасте.

Личная жизнь 
В 1974 году вышла замуж за гитариста французской группы  Лионеля Гайардена (). У них родилась дочь Зои ().

Дискография

Альбомы 
 Marie (1971)
 Les Misérables : Version Originale 1980 (1980)

Сборники 
 Palmares 6 (1975)
 Les années chansons [Collection Platine] (1994)
 Eurovision : Les plus belles chansons françaises (2000)

Синглы 
 Dans le ciel (1971)
 Il faut toujours croire à la chance (1971)
 Souviens-toi de moi (1971)
 Soleil (1971)
 Vivre laissez vivre (1972)
 Rik-Rak / Matin d'été (1973)
 Un train qui part / Le géant (1973)
 L’otage (1974)

Примечания

Ссылки 
 
 

Участники «Евровидения-1973»
Представители Монако на «Евровидении»
Умершие от лейкоза